Валковский сельский совет () — входит в состав
Полтавского района 
Полтавской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Валок.

Населённые пункты совета 
 
 с. Валок 
 с. Каплуновка 
 с. Лозовка 
 с. Очкановка

Примечания